Schwirgstein ist ein deutscher Ortsname:
 Schwirgstein, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dźwiersztyny, Gmina Pasym, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schwirgstein, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Świerkocin (Olsztynek), Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen